

Anno 
 998 o 998 a.C.

Codici 
 998 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di London-Mill Hill, sobborgo di Londra

Matematica 
 998 – numero